Alberto de Prusia (; Königsberg, 4 de octubre de 1809 - Berlín, 14 de octubre de 1872) fue un príncipe y coronel general prusiano. Alberto era el quinto hijo varón y el menor de todos los hijos del rey Federico Guillermo III de Prusia y de la duquesa Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. Sus padres habían huido a Prusia Oriental después de la ocupación de Berlín por Napoleón. Dos de los hermanos de Alberto fueron Federico Guillermo IV, rey de Prusia desde 1840 hasta 1861; y Guillermo I, rey de Prusia desde 1861 hasta 1888 y emperador alemán desde 1871 hasta 1888.

Carrera 
Su madre murió cuando él tenía siete meses. Con sus hermanos, quedó al cuidado de la princesa María Ana de Hesse-Homburg, esposa de su tío, Guillermo de Prusia (1783-1851).

En 1819 se unió al ejército prusiano como teniente y tomó el rango de general de caballería en 1852. En 1828 fue ascendido a Mayor. En 1829 dejó el 1er Regimiento de Guardias y fue asignado al regimiento Gardes du Corps en Potsdam y Charlottenburg. El jefe de este regimiento, como el 1.er Regimiento de Guardias, era el rey de Prusia. En 1831, Alberto fue ascendido a coronel. Se convirtió en general de división en 1833 y en el mismo año comandante de la 6ª Brigada de Caballería de Prusia con base en Torgau. En 1836, Alberto de Prusia se hizo cargo de la 2.ª Brigada de Caballería de la Guardia estacionada en Potsdam. De 1840 a 1844 estuvo al mando de la 5ª División en Berlín en el siguiente nivel superior de gestión, desde 1842 con el rango de Teniente General. En 1852, el príncipe Albrecht fue ascendido a general de caballería. En 1859 asumió temporalmente el mando de la 6ª División de Prusia. Tomó parte en 1866 en la guerra austro-prusiana como comandante de un cuerpo de caballería en las batallas de Gitschin y Königgrätz. En la guerra franco-prusiana de 1870/71 lideró una división de caballería en las batallas de Wissemburg, Wörth y Sedán. Más tarde se unió a las fuerzas de su sobrino, el príncipe Federico Carlos de Prusia, y del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin en la campaña con el Armée de la Loire. Después de la guerra, a Alberto le fue concedido el título de Generaloberst (coronel general). 

Al comienzo de la guerra contra Francia en 1870, se le dio el mando de la 4.ª División de Caballería asignada al 3.er Ejército y tomó parte activa al frente de la misma parte en el traslado del 3.er Ejército desde Weißenburg vía Wörth y Sedán a París. A principios de octubre fue asignado para observar al ejército francés del Loira como parte del destacamento del ejército del general von der Tann, cubriendo su caballería a los bávaros en la batalla de Artenay y en el avance hacia Orléans.

Recibió la 74.ª gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada.

Familia 
En La Haya, el 14 de septiembre de 1830, Alberto se casó con la princesa Mariana, hija del rey Guillermo I de los Países Bajos. El matrimonio fue disuelto el 28 de marzo de 1849. Tuvieron cinco hijos:

 Carlota (Schloss Schönhausen, cerca de Berlín, 21 de junio de 1831-Meiningen, 30 de marzo de 1855), casada el 18 de mayo de 1850 con el posterior duque Jorge II de Sajonia-Meiningen.
 Un hijo (Prinz-Albrecht-Palais, Wilhelmstraße, cerca de Berlín, 4 de diciembre de 1832), nació muerto o solo vivió unas pocas horas.
 Alberto (Berlín, 8 de mayo de 1837-Kamenz, 13 de septiembre de 1906), casado con la princesa María de Sajonia-Altemburgo.
 Isabel (Kamenz, 27 de agosto - 9 de octubre de 1840).
Alejandrina (Berlín, 1 de febrero de 1842-Schloss Marley, cerca de Potsdam, 26 de marzo de 1906), casada el 9 de diciembre de 1865 con Guillermo de Mecklemburgo-Schwerin.

En Berlín, el 13 de junio de 1853, Alberto se casó en segundas nupcias con Rosalía von Rauch, hija de Gustav von Rauch, jefe del Estado Mayor prusiano (1812-1818) y Ministro de Guerra prusiano entre 1837-1841. Fue creada condesa de Hohenau el 28 de mayo de 1853. Tuvieron dos hijos:

 Guillermo, conde de Hohenau (Castillo Albrechtsberg, 25 de abril de 1854-Bad Flinsburg, 28 de octubre de 1930).
 Federico, conde de Hohenau (Castillo de Albrechtsberg, 21 de mayo de 1857-Ochelhermsdorf, 15 de abril de 1914).

Debido a que esta segunda unión fue considerada un matrimonio morganático, la pareja temporalmente tuvo que evitar la corte prusiana. Alberto adquirió un viñedo en Loschwitz cerca de Dresde, Sajonia, donde tenía una residencia, el Castillo de Albrechtsberg, erigido en 1854.

Desenlace 
En 1830 Alberto adquirió un palacio urbano en Berlín en la Wilhelmstraße, entonces llamado Prinz-Albrecht-Palais. Una calle adyacente a Wilhelmstraße trazada en 1891 fue nombrada Prinz-Albrecht-Straße. Después de la toma de poder nazi (Machtergreifung), se convirtió en notoria como sede de la Gestapo y el Reichsführer-SS. El Prinz-Albrecht-Palais mismo desde 1934 sirvió como cuartel general de las SS Sicherheitsdienst bajo el comando de Reinhard Heydrich, desde 1939 el Reichssicherheitshauptamt (RSHA). En 1944, el edificio fue gravemente dañado por raids aéreos y finalmente demolido en 1955. Desde 1951 la calle es nombrada Niederkirchnerstraße; el área es ahora parte del proyecto de Topografía del Terror.

Honores 
Órdenes y condecoraciones alemanas

Órdenes y condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Königsberg
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Militares de Prusia del siglo XIX
Personas de la guerra austro-prusiana
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Mariscales de campo de Rusia
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Coroneles generales de Prusia
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)